Moja walka () – manifest autobiograficzny Adolfa Hitlera
 Moja walka () – powieść w 6 księgach Karla Ovego Knausgårda